Niemcy:
 Garstedt – dzielnica miasta Norderstedt
 Garstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg